Douchet ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Philippe-Augustin Douchet, französischer Rechtsanwalt, Sprachforscher, Grammatiker und Enzyklopädist
 Jean Douchet (1929–2019), französischer Cineast, Historiker, Filmkritiker, Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller